Маркелија има више значења:

 Општина Маркелија (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Маркелија (Маркелија, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику